Deenen ist der Familienname folgender Personen:

 Laurens van Deenen (1928–1994), niederländischer Biochemiker
 Piet Deenen (* 1940), niederländischer Radrennfahrer